Les limitations de vitesse en Tunisie sont les suivantes :
 50 km/h en agglomération, relevée à 70 km/h sur les voies urbaines à séparateur central
 90 km/h sur route hors agglomération
 110 km/h sur autoroute

Articles connexes 
 Vitesse maximale autorisée sur route

Liens externes 
 

Tunisie
Transport en Tunisie